Grazynski bzw. Grażyński ist der Familienname folgender Personen:

 Michał Grażyński (1890–1965), polnischer Offizier und Politiker
 Cyryl Latos-Grażyński (* 1951), polnischer Chemiker und Hochschullehrer